В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1348 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1348 году

Январь 
 13 января —  — архиепископ Никосии (1332—1342), латинский патриарх Иерусалима (1342—1348), кардинал-священник di San Vitale (1342—1348); умер, вероятно, от чумы.
 21 января — Генрих III де Водемон — граф Водемон (1299—1348)
 23 января — Карл — неаполитанский дворянин, герцог Дураццо (1336—1348), граф Гравины (1336—1348); казнён по обвинению в организации убийства Андрея Венгерского.

Февраль 
 2 февраля
 Монтвид — литовский князь из династии Гедиминовичей, сын великого князя литовского Гедимина, погиб в битве на Стреве.
 Наримунт — князь полоцкий (1335—1345), позже пинский (-1348) — старший сын великого князя литовского Гедимина, родоначальник группы княжеских родов, в общем называемых Наримунтовичами; погиб в битве на Стреве.
  — святой римско-католической церкви
 4 февраля
 Аз-Захаби — мусульманский учёный, хадисовед, историк, биограф, хафиз.
  — лидер самураев (1336—1347) японского периода Намбокутё, которые боролись за Императора Го-Дайго и Императора Го-Мураками; погиб в битве при Шиджо-Навате
  — сын и преемник Кусуноки Масаи; погиб в битве при Шиджо-Навате
 8 февраля или 9 февраля — Эльжбета Свидницкая — дочь князя Бернарда Свидницкого, жена Болеслава II Опольского

Март 
 2 марта —  — епископ Шверина (1347—1348)

Апрель 
 3 апреля
 Адольф VI (или Адольф VIII, IX) — граф Берга (1308—1348)
 Джованни Рандаццо — сын короля Сицилии Федериго II, герцог Рандаццо, Афин и Неопатрии (1338—1348), граф Мальты, регент Сицилии (1342—1348); умер от чумы.
 6 апреля — Лаура — возлюбленная великого поэта Франческо Петрарки, которую он воспевал во множестве стихов, считающихся вершиной в развитии итальянского сонета
 Изабелла Французская — дочь короля Франции Филиппа V Длинного, жена дофина вьеннского Гига VIII де Ла Тур дю Пэна, умерла от чумы.

Май 
 1 мая
 Генрих IV — граф Вальдек (1306—1348)
  — хорватский правитель Клиса, Омиша и Скрадина (1330—1348), прозванный «щит хорватов»; умер от чумы.
 26 мая —  — кардинал-священник Санти-Апостоли (1327—1348)
 30 мая —  — епископ Веспрема (1345—1346), архиепископ Бриндизи (1346—1348)

Июнь 
 1 июня — Варлаам Калабрийский — калабрийский монах, писатель, философ и богослов, инициатор и активный участник богословско-философского движения в Византии XIV века, выразившегося в борьбе двух партий — варлаамитов и паламитов; епископ Джераче (1342—1348)
 10 июня —  — Латинский патриарх Константинополя (1335—1339), кардинал-священиик Санта-Приска (1338—1348)
 13 июня — Хуан Мануэль — один из крупнейших писателей средневековой Испании.
 18 июня —  — итальянский профессор и доктор медицины, первый кардионефролог в истории медицины; умер от чумы
 25 июня — Рудольф IV — первый маркграф Баден-Пфорцхайма (1291—1348)
 Лоренцетти, Амброджо — итальянский живописец сиенской школы; умер во время эпидемии чумы

Июль 
 1 июля — Иоанна Английская (14) — дочь короля Англии Эдуарда III; умерла от чумы.
 3 июля — Джованни Колонна — кардинал-дьякон Sant’Angelo in Pescheria (1327—1348); умер от чумы.
 5 июля — Луис де ла Серда — сын Альфонсо де ла Серда, испанский дворянин, служивший королям Франции, граф Клермон и первый граф Тальмон (1339—1348), адмирал Франции (с 1340 года), принц Фортуны (номинальный правитель Канарских островов) (1344—1348)
 6 июля —  — Патриархи Коптской православной церкви (1340—1348)
 9 июля —  — кардинал-священник de S. Maria in Trastevere (1348)
 14 июля —  — испанский епископ Картахены (1326—1327), кардинал-священник Sainte-Praxède (1327—1345)
 26 июля —  — епископ Рьеза (1334—1348)
 28 июля — Бланка Бургундская — дочь Роберта II Бургундского, жена графа Эдуарда I Савойского
  — сеньор Вольтерры (1340—1342, 1343—1348)

Август 
 1 августа — Бланка Валуа — дочь Карла Валуа, жена Карла IV, короля Чехии, императора Священной Римской империи
 3 августа
  — французский кардинал-священник SS. Marcellino e Pietro (1316—1348), вице-канцлер Римско-католической церкви (1316—1319)
 Робер VIII Бертран де Брикбек — барон де Бриквебек, виконт де Сен-Мартен-о-Шартрен, маршал Франции (1325—1344), умер от чумы.
  — епископ Везон-ла-Ромен (1341—1348), умер от чумы.
 20 августа
 Бернардо Толомеи (76) — святой Римско-Католической Церкви, основатель католического мужского монашеского ордена оливетов, умер от чумы
  — князь Ангальт-Бернбург (1323—1348)
 Лоуренс Гастингс, 1-й граф Пембрук, 3-й барон Гастингс — барон Гастингс (1325—1348), барон Абергавенни (1325—1348), граф Пембрук (1339—1348)
 23 августа —  — Лорд-казначей Англии (1326—1327), Лорд-канцлер (1330—1334, 1335—1337, 1340), епископ Уинчестера (1323—1333), fрхиепископ Кентерберийский (1333—1348)
 29 августа —  — епископ Трегье (1327—1330), епископ Корнуайя (1330—1333), епископ Сен-Мало (1333—1248)

Сентябрь 
 12 сентября
 Жанна Бургундская — дочь герцога Бургундии Роберта II, жена короля Франции Филиппа VI де Валуа
  — итальянский кондотьер, первый сеньор Карпи (1336—1348)
 16 сентября — Мария Диас II де Харо — леди Бискайи (1334—1348)
 20 сентября —  — епископ Островов (1331—1348)
 22 сентября —  — виконт Рена, граф Казерты, барон Витре, сеньор Лаваль (1347—1348)

Октябрь 
 2 октября — Алиса де Ласи, 4-я графиня Линкольн — графиня Линкольн (1311—1348), графиня Солсбери (1311—1322), жена Томаса Плантагенета, 2-го графа Ланкастер
 2 октября — Жан де Гоксем, бельгийский хронист, каноник собора Св. Ламберта в Льеже, автор истории льежских епископов
 16 октября — Луитгарда Виттихенская —— немецкая монахиня, мистик и основательница монастыря; умерла от чумы.
 27 октября —  — епископ Наумбурга (1335—1348)
 29 октября — Элеонора Португальская (20) — дочь короля Португалии Афонсу IV, жена короля Арагона Педро IV; умерла от чумы

Ноябрь 
 23 ноября —  — архиепископ Арля (1341—1348); умер во время эпидемии чумы.

Декабрь 
 1 декабря — Фёдор Юрьевич — князь Ржевский (?—1315), князь Фоминский (?—1348)
 2 декабря — Император Ханадзоно (51) — Император Японии (1308—1318)
 17 декабря —  — дочь короля Швеции Магнуса Ладулоса, монахиня, настоятельница монастыря
 22 декабря —  — епископ Эворы (1321), епископ Лиссабона (1322—1326), архиепископ Браги (1326—1348)
 25 декабря — Чхунмок — ван Корё (1344—1348)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Асти (1327—1348)
  — испанский, арагонский и каталонский готический живописец, сын Ферера Басса
 Басса, Феррер — испанский, арагонский и каталонский готический живописец, художник-миниатюрист. Первый представитель итало-готического стиля в каталонской живописи XIV века. Умер от чумы.
  — шотландский барон Панвура и Бенви
 Виллани, Джованни — флорентийский хронист, историк и государственный деятель, итальянский банкир, должностное лицо, дипломат и летописец. Автор Nuova Cronica (Новой Хроники) — одного из наиболее значительных произведений флорентийской культуры XIV века, умер во время эпидемии чумы
  — итальянский архитектор, архитектор Санта-Кьяры
  — епископ Турина (1320—1348)
 Григорий Акиндин — византийский религиозный деятель, богослов, монах, поэт, один из главных участников варлаамитского движения; умер во время эпидемии чумы.
 Дадди, Бернардо — итальянский художник эпохи раннего Ренесса́нса.
  — итальянский эксперт по каноническому праву, самый известный и успешный канонист позднего средневековья, («фонтан и труба канонического права»); умер от чумы
  — итальянский врач
  — итальянский скульптор и архитектор, умер во время эпидемии чумы
  — итальянский художник, умер от чумы.
  — номинальный хан Чагатайского улуса в Мавераннахре (1346—1348)
  — патриарх Градо (1332—1336), архиепископ Генуи (1336—1342), архиепископ Пизы (1342—1348), умер от чумы
  — епископ Лодева (1323—1324), епископ Рье (1342—1348)
 Иоанн Ангел— византийский аристократ, генерал и наместник, губернатор Эпира (1336/1337—1342), правитель Фессаплии (1342—1348); умер от чумы
 Кей Кубад — Ширваншах (1317—1348)
 Лоренцетти, Пьетро — итальянский художник сиенской школы; умер во время эпидемии чумы
 Мазо ди Банко — итальянский художник; умер во время эпидемии чумы
  — король Джафны (1325—1348)
  — архиепископ Бремена (1344—1348)
 Паоло да Перуджа — итальянский писатель
  — японская Сайо (1306—1308), незамужняя императрица Японии (1319)
  — итальянский флорентийский поэт; умер во время эпидемии чумы
 Михаил Симеонович — княжич московский, сын Симеона Ивановича Гордого, умер во младенчестве
 Никколо ди Сенья — итальянский художник, сиенская школа.
 Пизано, Андреа — итальянский архитектор, скульптор, ювелир; умер во время эпидемии чумы
  — лорд Верховный судья Ирландии (1331—1332)
  — епископ Брешии (1316—1325), епископ Тортоны (1325—1348)
  — персидский поэт.
  — итальянский монах, местночтимый святой во Флоренции
  — итальянский монах и писатель, автор «Цветочков Франциска Ассизского»
  — английский архитектор; умер от чумы
 Умур Лев Божий — эмир Айдына (1334—1348), писатель, поэт; погиб во время сражения с коалиционными войсками Венеции, Родоса и Кипра за цитадель Смирны.
  — гранадская принцесса, дочь эмира Гранады Мухаммада II аль-Факиха, мать эмира Исмаила I ибн Фараджа
  — итальянский профессор права.
 Франческо да Барберино — итальянский нотариус и поэт; умер от чумы
  — старший сын Хью де Куртене, 10-го графа Девон, один из основателей Ордена Подвязки; вероятно умер от чумы.
  — епископ Оранжа (1324—1328), епископ Сен-Поль-Труа-Шато (1328—1348); умер от чумы
 Джакопо Алигьери — итальянский поэт, сын Данте Алигьери

См. также 
 Список умерших в 1349 году
 Список умерших в 1347 году
 
1348